Margaretha van Oostenrijk (Graz, 25 december 1584 — San Lorenzo de El Escorial, 3 oktober 1611) was een aartshertogin van Oostenrijk uit het huis Habsburg; en door haar huwelijk met Filips III was zij koningin van Spanje en Portugal.

Invloed 
Margaretha had grote invloed op het beleid van haar echtgenoot. Zij was zeer vroom katholiek en stimuleerde de koning om de morisken, Moren die deels christen geworden waren, uit Spanje te verdrijven. Zij vergezelde Filips de III dan ook naar het autodafe van 1600, waar de moslims schuldig werden bevonden aan het sluiten van een verbond met de duivel. Uit dankbaarheid voor de verdrijving van de morisken stichtte Margaretha kort voor haar overlijden een klooster in Madrid, het Convento de la Encarnación.

Familierelaties en nakomelingen 
Margaretha was het elfde kind van Karel II van Oostenrijk en Maria Anna van Beieren. Op 18 april 1599 trad ze in het huwelijk met haar achterneef, de Spaanse koning Filips. Het paar kreeg de volgende kinderen:

 Anna Maria (22 september 1601 - 20 januari 1666). Zij werd de vrouw van koning Lodewijk XIII van Frankrijk en de moeder van Lodewijk XIV.
 Maria (1 februari 1603 - 2 februari 1603).
 Filips (8 april 1605 - 17 september 1665). Hij volgde zijn vader op als koning van Spanje; huwde eerst met Elisabeth van Frankrijk en later met Maria Anna van Oostenrijk.
 Maria Anna (18 augustus 1606 - 13 mei 1646), huwde met keizer Ferdinand III.
 Karel (14 september 1607 - 30 juli 1632), overleed zonder huwelijk.
 Ferdinand (16 mei 1609 - 9 november 1641), aartsbisschop van Toledo, infant van Spanje.
 Margaretha Francisca (24 mei 1610 - 11 maart 1617).
 Alfons Maurits (22 september 1611 - 16 september 1612).

Margaretha overleed op 26-jarige leeftijd in het kraambed na de geboorte van haar jongste zoon.

Voorouders

Portretten van Margaretha van Oostenrijk 
Margaretha van Oostenrijk is door diverse kunstschilders geportretteerd.

Habsburg 
Partner van de koning van Portugal 
Partner van de koning van Spanje
Oostenrijk, M